Накаши́дзе, Михаил Александрович (1 января 1844 года, — 11 мая 1905 года, Баку) — князь Российской империи, бакинский губернатор. Убит армянским дашнаком и военным деятелем Дро в отместку за предполагаемое им попустительство Бакинской резне.

Биография

Начало карьеры 
Происходил из Гурийского княжеского рода Накашидзе. В 1869 году Михаил Накашидзе окончил Санкт-Петербургский университет по юридическому факультету и был выпущен со степенью кандидата права. Службу Накашидзе начал в Баку, в должности помощника мирового судьи. Прослужив в этой должности два года, назначен был сначала Шемахинским, а потом и Ленкоранским мировым судьёй. В 1873 году стал членом Бакинского окружного суда, в каковой должности состоял до 1880 года. В 1880 году Накашидзе оставил службу по министерству юстиции и перешёл в министерство внутренних дел с назначением на должность правителя канцелярии начальника Дагестанской области. Участвовал в комиссии по пересмотру устава о воинской повинности 1874 года по случаю введения всеобщей воинской повинности между инородцами Северного Кавказа.

В 1892 году Накашидзе был назначен Эриванским вице-губернатором и состоял в этой должности до февраля 1904 года, когда был назначен Бакинским губернатором. В бытность Эриванским вице-губернатором Накашидзе был назначен комиссаром для передачи персидскому правительству уступленного русским правительством по конвенции Аббас-Абадского участка на правом берегу реки Аракс.

В декабре 1896 года главноначальствующим Кавказской администрации был назначен князь Григорий Сергеевич Голицын. Голицын резко негативно относился к армянскому национальному движению. Журналист А. В. Aмфитеатров сохранил для истории одну из голицынских острот: «Доведу до того, что единственным армянином в Тифлисе будет чучело армянина в Тифлисском музее!» Главным идеологом голицынского курса стал беспринципный, но небесталанный публицист В. Л. Величко, редактор официальной газеты «Кавказ». Г. С. Голицын стал одним из инициаторов принятия закона о конфискации имущества Армянской апостольской церкви и о закрытии армянских школ от 12 июня 1903 года. Согласно закону, всё недвижимое имущество (включая территорию Эчмиадзинского монастыря) и капитал, принадлежавшие Армянской церкви и духовным учреждениям, переходили в ведение государства.

Именно он возглавил кампанию по ограблению Армянской апостольской церкви в Эриванской губернии, то есть в самом сердце Армении. Народ встал на защиту своей Церкви, выступления подавлялись оружием. Впоследствии, 1 августа 1905 года, уже после смерти Накашидзе, Николай II подписал указ о возвращении Армянской церкви конфискованного имущества; одновременно разрешалось вновь открыть армянские национальные школы.

14 октября 1903 года на Коджорском шоссе близ Тифлиса главноначальствующий Кавказской администрации генерал Григорий Сергеевич Голицын был тяжело ранен в результате террористического акта, совершённого членами армянской социал-демократической партии Гнчак.

Бакинская резня 
В феврале 1904 года Накашидзе, по протекции князя Голицына, был назначен Бакинским губернатором. Сам же Голицын пробыл в должности главноначальствующего до 1 января 1905 года, когда был переведён с Кавказа в Санкт-Петербург и назначен состоять при особе Его Императорского Величества.

Армяно-татарская резня в Баку началась в феврале 1905 года. С подачи Накашидзе, в январе 1905 года чины бакинской полиции конфиденциально сообщали «татарам» (так во времена Российской империи обычно именовались закавказские тюрки-шииты, в 1918 году взявшие себе имя «азербайджанцев»), что армяне собираются устроить им резню, и настойчиво советовали опередить армян. Шахтахтинский раздавал татарам «листки, в которых указывалось, что армяне на Кавказе издавна являлись нацией, подавляющей и угнетающей другие национальности, в том числе и татар, что они деятельно агитируют в пользу уничтожения царской власти и что их поэтому следует бить».

12 января армянские солдаты-конвоиры закололи при попытке к бегству молодого татарина Була-Ага-Реза-оглы, обвинявшегося в покушении на убийство армянина. В татарских кварталах стали поговаривать, будто армяне нарочно убили мусульманина. 6 февраля родственник убитого Бабаев, решив отомстить, пытался застрелить одного из солдат в толпе перед армянской церковью, но был убит толпой. После этого татарские вооруженные группировки напали на армянский квартал. Таким образом началась армяно-татарская резня, которая перекинулась на другие районы Закавказья. Корреспондент газеты «Русское слово» так описывал начало резни:

Однажды он даже приказал казаку-конвойцу, который вступился за избиваемого армянского ребёнка и отнял ружье у татарина, немедленно вернуть оружие: «Отдай назад берданку!» — крикнул казаку князь Накашидзе.

В сложившейся обстановке Армянская революционно-националистическая партия «Дашнакцутюн» сумела организовать эффективную самооборону. Первые действия самообороны начались 7 февраля; с этого момента число убитых татар стало резко расти, убитых армян — падать.

Резня продолжалась ровно три дня, которые как раз и были отпущены Михаилом Накашидзе на погром. В полдень 9 февраля Накашидзе собрал на своей квартире городского голову, казия, епископа Ширванского Ананию и других почтенных лиц, оттуда они пошли по городу мирной процессией с белым флагом, причём впереди шагал сам губернатор, в мундире и при всех регалиях. Резня немедленно прекратилась.

Всего, по данным Бакинского статистического бюро и «татарско-русско-армянского комитета» (сформированного по окончании резни для оказания помощи пострадавшим), армян было убито 205, из них 7 женщин, 20 детей и 13 стариков; ранен 121 человек. Мусульман убито 111, ранено 128; среди убитых 2 женщины (одна из них — шальной солдатской пулей); детей и стариков не отмечено.

11 мая губернатор Накашидзе, проезжая через площадь Парапет, был убит дашнаком Дро Канаяном, бросившим в него бомбу. Смертный приговор как «организатору армянских погромов в Баку» был вынесен ему Комитетом «Восканапат» АРФ Дашнакцутюн.

Примечания 

Михаил Александрович
Жертвы революционного террора в Российской империи
Персоналии по алфавиту
Бакинские губернаторы